Frederick Calvert (baron)
 Frederick Crace Calvert
 Frederick Calvert (1806–1891)